Система виявлення вторгнень (, IDS)
 Integrated Data Store, одна з перших систем керування базами даних, створена у 1960-х роках
 IBM Informix Dynamic Server
 IDS (ген)